Nanase Aikawa, cantant japonesa de rock.
 Nanase, personatge de la saga de videojocs Street Fighter